Gudewerdt oder Gudewerth ist der Familienname  folgender Personen:

 Hans Gudewerdt (I), geboren um 1570; gestorben 1642, deutscher Bildschnitzer
  Hans Gudewerdt II, geboren zwischen 1593 und 1603; † 1671, deutscher Bildschnitzer, siehe Hans Gudewerth der Jüngere
 Hans Gudewerdt (III), geboren  1639/1640; † nach 1709, deutscher Bildschnitzer